Comercial FC (São Paulo), een voormalige Braziliaanse voetbalclub uit São Paulo (opgeheven in 1961)
 Comercial FC (Ribeirão Preto), een Braziliaanse voetbalclub uit Ribeirão Preto, in de staat São Paulo